PLK peut faire référence à :
 Polska Liga Koszykówki, une ligue de basketball polonaise ;
  ;
  à , comté de Taney, dans le Missouri, aux États-Unis ;
 Parti libéral du Kosovo, un parti politique du Kosovo ;
PLK (Mathieu Pruski) (1997), un rappeur français né en France, ses grands-parents sont d'origine polonaise

Code IATA des aéroports